Fehér Zoltán (1974) képzőművész, illusztrátor
 Fehér Zoltán (1981) a Szombathelyi Haladás labdarúgója
 Fehér Zoltán (1986) előadóművész